Lochmüller ist der Familienname folgender Personen:

Jacqueline Lochmüller (* 1965), deutsche Autorin
Walter Lochmüller (1905–1992),  deutscher Pädagoge, Maler und Emailleur